Вулиця Федора Максименка (Бахмут)
 Вулиця Федора Максименка (Київ)